Хе́льмут Ди́тер Кю́хенма́йстер (; ) — австрийский кёрлингист, спортивный функционер.

В составе мужской сборной Австрии участник  (заняли девятое место), десяти  (лучший результат — седьмое место в ). Пятикратный .

Играл в основном на позиции первого и второго.

В 1980 был одним из основателей Ассоциации кёрлинга Австрии.

Также занимался хоккеем с шайбой, неоднократный призёр чемпионатов Австрии в составе клуба KEC.

Один из организаторов и многолетний директор национальных и международных теннисных турниров в Кицбюэле, в том числе Открытого чемпионата Австрии по теннису среди мужчин.

Достижения 
 : золото (1983, 1987, 1988, 1989, 1990), серебро (1992), бронза (1984).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Австрии
Чемпионы Австрии по кёрлингу
Спортивные функционеры Австрии